La formació Two Medicine és una formació geològica que es va dipositar fa entre 83,5 ± 0,7 Ma i 70,6 ± 0,6 Ma (milions d'anys enrere), durant el Campanià (Cretaci superior), i està localitzada al nord-oest de Montana.

Bibliografia 
 Dodson, P., C.A. Forster, and S.D. Sampson. 2004. Ceratopsidae in Weishampel, D.B., P. Dodson, and H. Osmolska (eds.) The Dinosauria. 2a edició, University of California Press.
 Rogers, R.R. 1990. Taphonomy of three dinosaur bone beds in the Upper Cretaceous Two Medicine Formation of northwestern Montana: evidence for drought-related mortality. Palaios 5:394-413.
 Varricchio, D.J. 1995. Taphonomy of Jack's Birthday Site, a diverse dinosaur bonebed from the Upper Cretaceous Two Medicine Formation of Montana. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 114:297-323.

Two Medicine
Geografia de Montana